Ми́икка Са́ломяки (; 9 марта 1993 года, Раахе, Финляндия) — профессиональный финский хоккеист, левый нападающий швейцарского клуба «Лозанна».

Клубная карьера

Юниорская карьера 

Начинал профессиональную карьеру в финской СМ-Лииге за команду Кярпят. С 2010 по 2013 год провел там 122 матча и набрал 50 очков. Также неоднократно вызывался в молодёжную сборную Финляндии по хоккею с шайбой, как до 18-и, так и до 20-и лет.

Профессиональная карьера

Нэшвилл Предаторз 
На драфте НХЛ 2011 года был выбран во 2-м раунде под общим 52-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Сезон 2013/14 полностью провел в АХЛ за фарм-клуб «хищников» — «Милуоки Эдмиралс» и набрал 50 очков (20+30) в 75 матчах.

Следующий сезон практически весь провёл в АХЛ. Однако 8 января 2015 года был вызван «Нэшвиллом» в основной состав и впервые сыграл в НХЛ, отметившись голом в ворота Кари Лехтонена, защищающего на тот момент ворота «Даллас Старс». В сезоне 2015-16 провёл всего 4 игры за «адмиралов», набрав 2 очка, а также сыграл 61 игру в НХЛ, отметившись 10 очками (5+5).

1 марта 2016 года Саломяки заключил новый контракт с «Нэшвиллом» на сумму 612,5 тысяч долларов. Однако, 17 октября 2016 года получил травму в матче против «Чикаго Блэкхокс» и в сезоне 2016/17 сыграл всего 9 игр: 5 игр за «Нэшвилл» и 4 за «Милуоки».

За сезон 2017/18 Миикка провел 58 игр и набрал 8 (2+6) очков. По окончании сезона Саломяки и «хищники» не договорились о контракте и игрок подал в арбитраж, после чего стороны подписали новый двухлетний контракт на сумму $ 1,5 млн. Всего за «Нэшвилл Предаторз» провёл 167 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков.

Торонто Марлис 
22 февраля 2020 года был обменян в «Торонто Мейпл Лифс» на защитника Бена Харпура. Остаток сезона 2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса, провёл в фарм-клубе «Мепйл Лифс» — «Торонто Марлис». За «Марлис» провёл 8 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Колорадо Иглз 
9 октября 2020 года подписал однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш» на сумму $ 0,7 млн. Весь сезон провёл в фарм-клубе «Эвеланш» — «Колорадо Иглз», иногда вызываясь в «taxi squad». За 26 матчей за «Иглз» набрал 12 (2+10) очков.

Эребру 
23 июня 2021 года Саломяки решил покинуть Северную Америку в качестве свободного агента, согласившись на двухлетний контракт со клубом «Эребру» из Шведской хоккейной лиги.

Международная карьера 
В 2010 году на ЮЧМ стал обладателем бронзовой медали. На ЧМ-2014 в Беларуси стал обладателем серебряной медали в составе сборной Финляндии.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Колорадо Иглз»
Игроки ХК «Эребру»
Игроки ХК ХИФК
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»